A National Football League 1985-ös szezonja a 66. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XX zárta, amelyet a Chicago Bears a New England Patriots ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl